Het ATP-tennistoernooi van Madrid (officieel het Mutua Madrid Open) van 2022 vond plaats van 1 tot en met 8 mei in de Spaanse hoofdstad Madrid. Er werd gespeeld op gravelbanen van Caja Mágica in Madrid, Spanje.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links
 
 
 

Madrid
ATP-toernooi van Madrid